Laura Gómez (actrice), Amerikaans actrice (1979)
Laura Gómez (judoka), Spaans olympisch judoka (1984)
Laura Gómez (schaatsster), Colombiaan schaatsster (1990)